Plusieurs hommes portent le nom de Jean de Châtillon :
 Jean de Châtillon, seigneur d'Urcey, de Bunas, 1256, neveu de Jean de Roussillon.
 Jean de Châtillon (1960-), cavalier français ;
 Jean de Châtillon (1098-1163), connu également sous le nom de Jean de la Grille, évêque de Saint-Malo de 1142 à 1163
 Jean  de Châtillon (1345-1404), comte de Penthièvre,
 Jean de Châtillon dit Jean de L'Aigle, vicomte de Limoges († 1454) fils du précédent.
 Jean II de Châtillon (1283-1363)
 Jean de Laval-Châtillon (-1398)
 Jean  de Blois-Châtillon, marié à Alix de Bretagne ont pour enfant Jeanne de Blois-Châtillon (1258-1292)
 Jean II de Blois-Châtillon († 1381)

Voir aussi :
 Jean Chatillon (1937-2019).